

Persone
Alexis Carrel – chirurgo e biologo francese
Armand Carrel – scrittore e giornalista francese
Dany Carrel – attrice francese
Georges Carrel – sacerdote, scienziato e divulgatore scientifico italiano
Jean-Antoine Carrel – alpinista italiano
Luigi Carrel – alpinista italiano

Geografia

Astronomia
Carrel – cratere lunare

Montagna
Colle Carrel – valico alpino della Valle d'Aosta
Punta Carrel – montagna delle Alpi Pennine
Rifugio Jean-Antoine Carrel – rifugio situato sul Cervino